Cette page présente le bilan saison par saison du DVC Eva's Tirlemont.

Saison par saison

Notes

 ¹ Championnat à 12 équipes à la suite du forfait général d'Ans FC
 ² Création de la Coupe de Belgique
 ³ Dernier championnat à 2 points pour une victoire
 ⁴ Championnat à 13 équipes à la suite du forfait général d'Astrio Begijnendijk
 ⁵ Le club sucrier n'a pas pu prendre à la BeNe Ligue faute de licence accordée
 ⁶ Super League phase régulière
 ⁷ Super League play-offs 2
 ⁸ Super League

Statistiques

Championnat de Belgique
 Au total, en D1, le DVC Eva's Tirlemont a disputé 41 saisons, disputé 1052 rencontres, remporté 1584 points, gagné 550 fois, fait match nul 157 fois, perdu 345 fois, inscrit 2339 buts et en a encaissé 1575.
  : 5 fois 
  : 3 fois
  : 3 fois
  : 8 fois
  : 3 fois
 Top 3 : 10 fois dont 3 fois consécutives
 Top 5 : 21 fois dont 12 fois consécutives

SuperLeague
 Au total, en Super League, le DVC Eva's Tirlemont a disputé 2 saisons, disputé 44 rencontres, remporté 30 points, gagné 8 fois, fait match nul 6 fois, perdu 30 fois, inscrit 41 buts et en a encaissé 169.
  : 1 fois 
  : -
  : -
 Top 3 : -

Articles connexes 

 DVC Eva's Tirlemont
 Classement total du Championnat de Belgique
 Championnat de Belgique
 Super League
 Coupe de Belgique
 Supercoupe de Belgique
 Coupe UEFA

Lien externe 

  Site officiel

DVC Eva's Tirlemont